Stolella är ett släkte av mossdjur. Stolella ingår i familjen Plumatellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Stolella